

Оберндейл — місто, штат Флорида
 Оберндейл — місто, штат Вісконсин
 Оберндейл — селище, штат Массачусетс
 Оберндейл — селище, штат Вісконсин